Николай Власьев:
 Власьев, Николай Алексеевич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 6159; 3 декабря 1839.
 Власьев, Николай Иосифович (1886—1932) — кораблестроитель, начальник Технического управления и Научно-технического комитета ВМС, внук Н.А. Власьева.
 Власьев, Николай Сергеевич (1833—1873) — российский юрист.